Harthill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Harthill, Skottland, North Lanarkshire, 
 Harthill, South Yorkshire, England, 
 Harthill, Cheshire, England, Cheshire West and Chester, 
 Harthill, Derbyshire, parish, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar